Эдди Планкарт (; род. , коммуна Невеле,  провинция  Восточная Фландрия, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1980-1991 годах. Победитель классических шоссейных однодневных  велогонок:  Тур Фландрии (1988),  Париж — Рубе (1990), 13  этапов на Гранд-турах.

Карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1980 году в велокоманде  Vermeer-Thijs. Затем выступал за Splendor, Panasonic, ADR, и снова Panasonic.

Среди его достижений, победы на Брабантсе Пейл, Омлоп Хет Ниувсблад, E3 Харелбеке, Тур Фландрии, Также выиграл этапы на  всех Гранд-турах, стал обладателем зелёной майки победителя в очковой классификации Тур де Франс.

После завершения в 1991 году спортивной карьеры, пытался заниматься бизнесом в Литве (приобрёл лесопилку) и Польше, но обанкротился и вернулся в Бельгию.

Сотрудничает с телевидением, став героем снятого про его семью телесериала, комментируя велогонки на коммерческом канале. 

25 сентября 2015 года на велотреке в  бельгийском городе Рошфоре  установил два мировых  рекорда в езде на деревянном велосипеде, проехав  за один час  11 километров, 932 метров и 49 сантиметров и развив на дистанции 100 метров скорость в 23 километра в час. Поскольку велотрек  не отвечает требованиям Международного союза велосипедистов (UCI), рекорды остались неофициальными.

Семья 
Представитель потомственной семьи велогонщиков.
 
Младший брат бельгийских профессиональных велогонщиков Вилли Планкарта (род. 1944) и Вальтера Планкарта (род.1948). Дядя бельгийского профессионального велогонщика Йо Планкарта. 

Сын - Франческо Планкарт (род. 1970) также являлся профессиональным шоссейным велогонщиком в 2004-2006 годах, но не достиг значимых спортивных результатов и завершил спортивную карьеру.

Достижения 

 1977
 1-й  Чемпион Бельгии — Групповая гонка (юниоры)
 1978
 1-й Вламсе Пейл
 1979
 1-й Вламсе Пейл
 1-й Гент — Вевельгем U23
 1980
 1-й Гент — Вевельгем U23
 2-й Гран-при Варегема
 1981
 1-й — Этап 12b Тур де Франс
 1-й — Этап 2 Тур Люксембурга
 1-й Circuit Mandel-Lys-Escaut
 1-й Delta Profronde
 1-й — Этап 2 Три дня Де-Панне
 7-й Чемпионат Фландрии
 8-й Париж — Брюссель
 9-й E3 Харелбеке
 1982
 1-й — Этапы 3 и 5а Тур Страны Басков
 1-й Три дня Де-Панне — Очковая классификация
 1-й — Этап 2 
 1-й — Этапы 1a, 1b, 2, 3 и 12 Вуэльта Испании
 1-й Гран-при Брика Схотте
 1-й Тур Нидерландов — Очковая классификация
 2-й Тур Фландрии 
 2-й Кюрне — Брюссель — Кюрне 
 2-й Брабантсе Пейл 
 4-й Гент — Вевельгем
 5-й Париж — Рубе
 5-й Омлоп Хет Ниувсблад
 7-й E3 Харелбеке
 1983
 1-й Брабантсе Пейл
 1-й Халле — Ингойгем
 1-й — Этапы 2 и 5b Четыре дня Дюнкерка
 1-й — Этап 1 Париж — Ницца
 3-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 9-й Париж — Рубе
 9-й Трофео Лайгуэлья
 1984
 1-й Омлоп Хет Ниувсблад
 1-й  Тур Бельгии — Генеральная классификация
 1-й  — Очковая классификация
 1-й — Этапы 2, 4b и 5 
 1-й — Этапы 1  и 5 Париж — Ницца
 1-й — Этап 2 Три дня Де-Панне
 1-й Гран-при Марсельезы
 1-й — Этап 8b Тур Швейцарии
 1-й  Этуаль де Бессеж — Генеральная классификация
 1-й  — Очковая классификация
 1-й — Этапы 1, 2a, 2b и 3 
 1-й Гран-при Марселя Кинта
 1-й Тур Средиземноморья — Очковая классификация
 1-й — Этапы 2, 4a и 4b 
 2-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка 
 2-й E3 Харелбеке
 2-й Delta Profronde
 6-й Гент — Вевельгем
 7-й Милан — Сан-Ремо
 7-й  Четыре дня Дюнкерка — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2 
 10-й Чемпионат Фландрии
 1985
 1-й Омлоп Хет Ниувсблад
 1-й Дварс дор Фландерен
 1-й — Этап 2 Тур Нидерландов
 1-й — Этапы 1 и 3 Париж — Ницца
 1-й — Этапы 1 и 4 Вуэльта Испании
 1-й — Этап 4 Тур Бельгии
 3-й E3 Харелбеке
 3-й Delta Profronde
 5-й Три дня Де-Панне — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2 
 6-й Париж — Рубе
 7-й Чемпионат Фландрии
 7-й Схелдепрейс 
 1986
 1-й — Этап 8 Тур де Франс
 1-й Гран-при Марсельезы
 1-й — Этапы 1, 3, 4b и 5 Неделя Каталонии
 1-й — Этап 1 Этуаль де Бессеж
 1-й Wanzele Koerse
 1-й — Этап 3 Три дня Де-Панне
 1-й — Этапы 3 и 7 Вуэльта Испании
 1-й — Этап 1 Тур Бельгии
 2-й Брабантсе Пейл
 2-й Халле — Ингойгем
 9-й Гент — Вевельгем
 1987
 1-й — Этапы 2 и 3 Тур Средиземноморья
 1-й — Этап 2 Париж — Ницца
 1-й E3 Харелбеке
 1-й — Этап 5 Джиро д’Италия
 2-й Гран-при Денена
 7-й Амстел Голд Рейс
 7-й Париж — Брюссель
 7-й Омлоп Хет Ниувсблад
 1988
 1-й Тур Фландрии 
 1-й — Этап 1 Четыре дня Дюнкерка
 1-й  Тур де Франс — Очковая классификация
 1-й  Три дня Де-Панне — Очковая классификация
 2-й Схелдепрейс
 3-й E3 Харелбеке
 4-й Дварс дор Фландерен
 10-й Гент — Вевельгем
 1989
 1-й E3 Харелбеке
 1-й Circuit Mandel-Lys-Escaut
 1-й — Этап 5 Вуэльта Испании
 2-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка 
 2-й Trophée Luis Puig 
 5-й Париж — Рубе
 9-й Амстел Голд Рейс
 1990
 1-й Париж — Рубе
 1-й Тур Лимбурга
 1-й — Этап 7 Тиррено — Адриатико
 1-й — Этап 6 Вуэльта Астурии
 4-й Венендал — Венендал Классик
 5-й Омлоп Хет Ниувсблад
 1991
 4-й Тур Кёльна
 5-й Милан — Сан-Ремо
 7-й E3 Харелбеке

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Планкарт, Эдди на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии